Сезон 1997/98 стал для «Боруссии» 22-м в чемпионате Германии и 88-м со дня основания клуба. После 6 лет у руля команды, после триумфа в Лиге чемпионов главный тренер Оттмар Хитцфельд ушел в отставку. На его место был назначен итальянский специалист Невио Скала. С этого и начался упадок клуба. В первый сезон при новом тренере команда плохо выступила в чемпионате, удалось зацепиться лишь за 10-е место, тем самым не попав в еврокубки.

Неплохо команда проявила себя в Лиге чемпионов, смогла дойти до полуфинала, где уступила победителю розыгрыша мадридскому Реалу.

Из трофеев удалось взять лишь Межконтинентальный кубок.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

Кубок лиги

Промежуточный этап

1/2 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Суперкубок УЕФА

Межконтинентальный кубок

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 1997/1998